Příjmení Kaminský nese více různých osobností:

 Bohdan Kaminský (1859–1929) – český lyrický básník, překladatel a redaktor
 Josef Kaminský (1878–1944) – československý politik rusínské národnosti
 Bronislaw Kaminski (1899–1944) – velitel Kaminského brigády, (viz 29. granátnická divize SS (1. ruská))
 Ľubomíra Kaminská (* 1954) – slovenská archeoložka a univerzitní pedagožka